Feelgood kan avse:

Feelgood (låt) – en låt skriven av Tony Nilsson och Jonas Myrin 2008
Feelgood (genre) - en skönlitterär genre
Feelgood (företag) – ett svenskt företag inom hälsobranschen

Se även 
 Dr Feelgood
 Dr Feelgood (sång)
 Feel Good Lost
 Feel Good Cars, se ZENN Motor Company